Vitulano steht für:

 Vitulano, Gemeinde in der Provinz Benevento, Kampanien, Italien

Vitulano ist der Familienname folgender Personen:

 Carina Vitulano (* 1975), italienische Fußballschiedsrichterin